Der 50-m-Kleinkalibergewehr-Dreistellungskampf der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 11. August im Centro Nacional de Tiro statt. Die Deutsche Barbara Engleder wurde Olympiasiegerin. Sowohl die Silber- als auch die Bronzemedaille gingen mit Zhang Binbin und Du Li an zwei chinesische Athletinnen.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Neue Rekorde

Qualifikation

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf Frauen